Константи́н Серге́ев:
 Сергеев, Константин Алексеевич (1901—1968) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Сергеев, Константин Андреевич (1941—2006) — советский философ.
 Сергеев, Константин Максимович (1893—1939) — деятель ВКП(б).
 Сергеев, Константин Михайлович (1910—1992) — советский артист балета, хореограф и балетмейстер, Герой Социалистического Труда.
 Сергеев, Константин Николаевич (род. 1932) — Герой Социалистического Труда.
 Сергеев, Константин Фёдорович (1931—2010) — советский и российский геолог, член-корреспондент РАН.